Маргарита Саксокобурготська або Маргарита Гомес-Асебо і Сахуела Саксобурготська  (нар. 6 січня 1935, Мадрид, Іспанія) — дружина останнього царя болгар Симеона II, за якого вона вийшла заміж після вигнання. Також відома як Цариця Маргарита, адже є Принцесою Саксен-Кобург-Готською і герцогинею Саксонії. Одружившись з Симеоном ІІ відмовляється титулів своєї правлячої сім'ї. Оскільки Болгарія не є монархією, Симеона ІІ, його дружина та діти не мають ніякого  королівського титулу з Болгарії.

Ранні роки життя

Народження 
Маргарита Саксокогурботська Кольядо-Вільяльба народилась 6 січня 1935 року в місті Вілья Альба, Кольядо-Вільяльба, Мадрид у часи Другої іспанської Республіки, як друга дитина і єдина донька іспанських дворян: Дон Мануеля Гомес-Асебо і Модет (що був державним радником і адвокатом комерційних і банківських компаній) і його дружини Сехуели Мерседес і Фернандес.

Дитинство 
У 1936 році, на початку іспанської Громадянської війни батьків Маргарити Саксобурготської Дона Мануеля і донью Мерседес, а також її бабусю по материнській лінії Мерседес було заарештовано комуністами. Їм дали 3 місяці тюремного ув'язнення;  Але згодом вони були страчені. Батька статили 9 листопада 1936 року, а мати 16 листопада 1936 року. Страчено родину було на власній фермі «La Arbodela» в Кольядо-Вільяльба.

Після смерті батьків, Маргарита і її брат Хосе-Луїс продовжували жити на віллі Альба протягом деякого часу, поки  їх не забрав до сеье найкращий друг їхнього батька маркіз Каса Піссаро. До травня 1937 року планувався переїзд  на півноч Іспанії, але через війну, вони були змушені змінити маршрут та йти через Валенсію в Барселону, а потім у Францію, щоб залишитися з їх бабусею по батьківській лінії Маргаритою Мартою Модет. Але у 1940 році бабуся помирає, та дітям знов необхідно шукати прихистку. Їх забирає жити до себе дядько по батьковій лінії.

Теперішнє місце проживання 
Симеон і Маргарита в даний час проживають в будинку Симеона, в якому Симеон проживав ще з дитячих років. Це Врана Палац, що знаходиться недалеко від Софії. Він був повернутий Симеону Болгарським Конституційним Судом. Цікаво, що частина майна є громадським парком.

Шлюб і сім'я 
21 січня 1962 року Маргарита вийшла заміж за Симеон Саксен-Кобург-Гота, колишнього царя Болгарії. Симеон і Маргарита мають п'ятеро дітей: Кардам, князь Тирновський (1962—2015), Кирило, князь Преславський (1964 р.н.), Князь Курбат (1965 р.н.), Констянтин Асен, князь Видина (1967 р.н.), Принцеса Калина (1972 р.н.).

Почесні звання та нагороди

Національні 
 : Лицар великого Хреста Ордена «за цивільні заслуги»
 : одержувач медалі страждання за Батьківщину

Династичні 
  Будинок Саксен-Кобург-Гота: Лицар великого Хреста з ланцюгом ордена Святого Олександра
  Будинок Саксен-Кобург-Гота: Лицар великого Хреста Королівського Ордена за цивільні заслуги

Іноземні 
  Грецька королівська родина: пані великого Хреста Королівського Ордена милосердя
 : дама великого Хреста честі і відданості Мальтійського Ордена, перший 3-й клас
 : одержувач Медалі 70-річчя короля Карла XVI Густава

Опікування

Національні 
 : Покровитель болгарського EuroChild Club
 : Покровитель 'За життя — проти раку'

Іноземні 
 : Покровитель бізнесу у жіночому суспільстві з синдромом беквита-відемана 
 : Покровитель Міжнародного жіночого клубу IWC в

Генеалогія

Посилання 

Кавалери Великого хреста ордена Громадянських заслуг (Іспанія)
Іспанська шляхта